Tallholmsören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tallholmsören, Sibbo, Nyland, 
 Tallholmsören, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar